Als Schüttinsel werden folgende Inseln bezeichnet:

 die linksufrige Donauinsel in der Slowakei, siehe Große Schüttinsel
 die rechtsufrige Donauinsel in Ungarn und der Slowakei, siehe Kleine Schüttinsel
 eine weitere Schüttinsel ist in Österreich linksufrig der Donau, siehe Sachsengang